Reuel může označovat:

 Doris Reuel-Pollatschek (1928–2002) – německo izraelská umělkyně
 Reuel Williams (1837–1843) – americký senátor za stát Maine 
 John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) – britský spisovatel a filolog

 Reúel, také Raguël, či Jetro – starozákonní postava, Mojžíšův tchán